LuaLua ist der Familienname folgender Personen:

 Kazenga LuaLua, kongolesischer Fußballspieler
 Lomana LuaLua, kongolesischer Fußballspieler